PABX, een type bedrijfstelefooncentrale
 Postbus X, een Vlaamse jeugdreeks op tv
 PH-PBX, van 1972 tot 1996 het registratieteken van het Nederlandse regeringsvliegtuig
 Pakoeboewono X van Soerakarta, de tiende soesoehoenan of keizer van Soerakarta
 Monogram op de Jubileummedaille van Soesoehoenan Prabhu Sri Paku Buwana X bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
 PBX Funicular Intaglio Zone, een muziekalbum van John Frusciante
  Polymer-bonded explosive, explosief materiaal met een polymeer als drager
 Braziliaanse luchthaven met IATA-code PBX, bij de stad Porto Alegre do Norte
 PbX, een verbinding van lood (Pb) met een ongespecificeerde stof X; zie Organoloodchemie